Вольфграмм () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вольфграмм, Михаэль (род. 1953) — немецкий гребец.
 Вольфграмм, Паэа (род. 1971) — тонганский боксёр.